Emilio Gómez era il detentore del titolo e lo ha difeso con successo battendo in finale Nicolas Moreno de Alboran con il punteggio di 6-7(2-7), 7-6(7-4), 7-5.

Teste di serie 

  Emilio Gómez (campione)
  Christopher Eubanks (secondo turno)
  Camilo Ugo Carabelli (quarti di finale)
  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

  Nicolás Kicker (primo turno) 
  Alexander Ritschard (semifinale) 
  Andrea Collarini (quarti di finale) 
  Nicolás Mejía (secondo turno)

Qualificati 

  Sho Shimabukuro (primo turno)
  Blu Baker (primo turno)
  Matías Franco Descotte (primo turno)

  Brandon Holt (primo turno) 
  Naoki Nakagawa (primo turno) 
  Felix Corwin (quarti di finale)

Wildcard 

  Álvaro Guillén Meza (primo turno)
  Pedro Boscardin Dias (primo turno)

  Cayetano March (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Salinas 2022